Schuman puede referirse a:

 el político Germano-Francés Robert Schuman, uno de los padres de la Unión Europea;

 La Declaración Schuman, nombre por el que se conoce el discurso que reconoció oficialmente la Unión Europea (UE); o

 una estación del Metro de Bruselas, ver Schuman (estación).

Otros 
Schumann